Сі-Фур-ле-Плаж () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південний схід від Парижа, 45 км на південний схід від Марселя, 10 км на захід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 17191 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 36605,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 Офіційний сайт Туристичне бюро муніципалітету Сі-Фур-ле-Плаж
 Сі-Фур-ле-Плаж на сайті французького Національного інституту географії
 Сі-Фур-ле-Плаж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сі-Фур-ле-Плаж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Вар